Ел Импосибле има више значења:

 Ел Импосибле (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Импосибле (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Импосибле (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Импосибле (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Импосибле (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику